Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 2022 года — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных их спортсменами на протяжении XXIV зимних Олимпийских игр, которые проходили в Пекине, Китай, с 4 по 20 февраля 2022 года.

Всего было разыграно рекордное за историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей — 109. Ниже представлен список 29 стран, спортсмены из которых выиграли хотя бы одну медаль в соревнованиях на Олимпийских Играх в Пекине. Первое место — как по числу золотых медалей, так и по общему числу наград — заняла Норвегия.

Неофициальный медальный зачёт 
Отсортирован по количеству золотых медалей, при равном количестве золотых — по количеству серебряных, при равных количествах золотых и серебряных — по количеству бронзовых.

Ссылки 
 Медальный зачёт на сайте зимних Олимпийских игр

Зимние Олимпийские игры 2022
Итоги зимних Олимпийских игр